

Astronomia
 12651 Frenkel – asteroide della fascia principale

Persone
 Daan Frenkel – fisico computazionale olandese
 Danielle Frenkel – altista israeliana
 Lazar' Samojlovič Frenkel' – regista cinematografico sovietico
 Peter Frenkel – ex marciatore tedesco
 Stefan Frenkel – violinista e docente polacco naturalizzato statunitense
 Theo Frenkel – regista, attore e sceneggiatore olandese
 Yaakov Yehuda Aryeh Leib Frenkel – rabbino e mistico ebreo